Кваліфікація до кубку африканських націй — відбірковий турнір до кубку африканських націй 2017.

Формат 
Переможці 13 груп та дві найкращі команди, що посіли другі місця приєднались до у у фінальній частині кубку африканських націй 2017.

Група А 

 
 
|}

Умовні позначення:

(К) - команда вийшла до фінальної частини
(В) - команда втратила шанси на вихід до фінальної частини

Група B  

 

 
|}

Умовні позначення:

(К) - команда вийшла до фінальної частини
(В) - команда втратила шанси на вихід до фінальної частини

Група C 

 

 

|}

Умовні позначення:

(К) - команда вийшла до фінальної частини
(В) - команда втратила шанси на вихід до фінальної частини

Група D 

 

 
|}

Умовні позначення:

(К) - команда вийшла до фінальної частини
(В) - команда втратила шанси на вихід до фінальної частини

Група E 

 

 
|}

Умовні позначення:

(К) - команда вийшла до фінальної частини
(В) - команда втратила шанси на вихід до фінальної частини

Група F 

 

 
|}

Умовні позначення:

(К) - команда вийшла до фінальної частини
(В) - команда втратила шанси на вихід до фінальної частини

Група G 

 

 
|}

Умовні позначення:

(К) - команда вийшла до фінальної частини
(В) - команда втратила шанси на вихід до фінальної частини 
(З) - команда знялася зі змагань

Примітка:
Оскільки  знявся зі змагань, то з групи вийде лише одна команда

Група H 

 

 

|}

Умовні позначення:

(К) - команда вийшла до фінальної частини
(В) - команда втратила шанси на вихід до фінальної частини

Група I 

 

|}

Умовні позначення:

(К) - команда вийшла до фінальної частини
(В) - команда втратила шанси на вихід до фінальної частини

Група J 

 

 
|}

Умовні позначення:

(К) - команда вийшла до фінальної частини
(В) - команда втратила шанси на вихід до фінальної частини

Група K 

 

 
|}

Умовні позначення:

(К) - команда вийшла до фінальної частини
(В) - команда втратила шанси на вихід до фінальної частини

Група L 

 

 
|}

Умовні позначення:

(К) - команда вийшла до фінальної частини
(В) - команда втратила шанси на вихід до фінальної частини

Група M 

 

 
|}

Умовні позначення:

(К) - команда вийшла до фінальної частини
(В) - команда втратила шанси на вихід до фінальної частини

Рейтинг других місць 

|}

Умовні позначення:
 
(К) - команда вийшла до фінальної частини
(В) - команда втратила шанси на вихід до фінальної частини

2015 у футболі
2016 у футболі
Кубок африканських націй 2017